Mongia de Vilamajor, edifici dins del recinte castral del Palau de Vilamajor, a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 
 La Mongia (Sant Vicenç de Montalt), masia de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
 La Móngia de Montastruc, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 La Móngia e Sent Martin, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)